Ха́узер (, ) — немецкая (реже английская или еврейская) фамилия.

Персоналии 
 Хаузер, Арнольд (1892—1978) — немецкий и венгерский философ, историк искусства и социолог.
  (1929—1988) — румынский писатель.
 Хаузер, Бад (1901—1994) — американский легкоатлет (толкание ядра, метание диска).
 Хаузер, Бланка (1906—1997) — чилийская певица.
 Хаузер, Вальтер (1837—1902) — швейцарский политик, дважды президент страны.
 Хаузер, Дэн (род. 1974) — вице-президент Rockstar Games, брат Сэма Хаузера.
 Хаузер, Каспар (1812—1833) — немецкий художник, известный своей таинственной судьбой найдёныш.
 Хаузер, Коул (род. 1975) — американский актёр кино и телевидения.
 Хаузер, Лиза Тереза (род. 1993) — австрийская биатлонистка, член сборной Австрии по биатлону.
 Хаузер, Миска (1822—1887) — австрийский композитор, скрипач-виртуоз.
 Хаузер, Отто (1874—1932) — швейцарско-немецкий археолог, антиквар и писатель начала XX века.
 Хаузер, Пол Уолтер (род. 1986) — американский актёр и комик.
 Хаузер, Самуэль Томас (1833—1914) — американский политический деятель, промышленник, банкир.
 Хаузер, Сэм (род. 1972) — президент Rockstar Games, брат Дэна Хаузера.
 Хаузер, Тим (1941—2014) — джазовый певец, основатель и постоянный участник вокального джаз-квартета The Manhattan Transfer.
 Хаузер, Уингз (род. 1947) — американский актёр, музыкант, режиссёр, продюсер и сценарист.
 Хаузер, Франц (1794—1870) — немецкий певец и музыкальный педагог.
 Хаузер, Фридрих (1859—1917) — немецкий археолог, исследователь античности.
 Хаузер, Фрэнк (1916—1973) — американский скрипач.
 Хаузер, Хьюэлл (1945—2013) — американский телеведущий, исследователь истории, культуры и народностей Калифорнии.
 Хаузер, Эдуард (род. 1948) — швейцарский лыжник.
 Хаузер, Эмиль (1893—1978) — венгерско-американский скрипач.
 Хаузер, Ян (род. 1985) — швейцарский кёрлингист.

См. также 
 «Легенда о Каспаре Хаузере» — итальянский фильм 2012 года.
 Реакция Соммле — Хаузера
 Синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера